El Plan kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Plan, Honduras, Departamento de Cortés,

Mexiko 

 El Plan, delstaten Mexiko, 
 El Plan, Puebla, Hermenegildo Galeana, 
 El Plan, Xalapa, 
 El Plan, Ilamatlán, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar